Хосе́ Йо́рди Ре́йна Се́рна (; ) — перуанский футболист, нападающий московского «Торпедо» и национальной сборной Перу.

Клубная карьера 
Воспитанник академии «Альянсы Лимы». В марте 2011  был переведён в основную команду. Дебют в чемпионате Перу состоялся 27 августа 2011 в домашнем матче против «Инти Гас Депортес». Он вышел на замену на 90-й минуте вместо Паоло Уртадо. Матч окончился победой 4:2. Во втором матче получил больше игрового времени, вступив в игру на 62-й минуте вместо Жоазиньо Арроэ, однако ничем не смог помочь своей команде, которая проиграла «Леону де Уануко» 0:2.

В июне 2013 года подписал контракт на четыре года с австрийским клубом «Ред Булл», стоимость трансфера составила менее 1,5 млн евро.

23 января 2017 года перешёл в клуб MLS «Ванкувер Уайткэпс», подписав двухлетний контракт с опцией продления ещё на два года. Из-за перелома пятой плюсневой кости на левой стопе, полученного в последнем предсезонном матче против «Портленд Тимберс», пропустил первые четыре месяца сезона 2017. Дебютировал в североамериканской лиге 1 июля 2017 года в матче против «Чикаго Файр». 5 июля 2017 года в матче против «Нью-Йорк Сити» забил свой первый гол в MLS.

19 сентября 2020 года перешёл в «Ди Си Юнайтед» за 400 тысяч долларов в общих распределительных средствах. За вашингтонский клуб дебютировал 27 сентября 2020 года в матче против «Нью-Инглэнд Революшн». 4 августа 2021 года в матче против «Коламбус Крю» забил свои первые голы за «Ди Си Юнайтед», сделав дубль. По окончании сезона 2021 срок контракта с «Ди Си Юнайтед» истёк.

17 декабря 2021 года на правах свободного агента присоединился к новичку MLS, клубу «Шарлотт», подписав контракт до конца сезона 2023 с опцией продления на сезон 2024. 26 февраля 2022 года сыграл в матче стартового тура сезона против «Ди Си Юнайтед», ставшем для «Шарлотта» дебютом в MLS.

20 февраля 2023 года подписал контракт с московским «Торпедо».

Карьера в сборной 
В январе 2013 попал в заявку сборной Перу на молодёжный чемпионат Южной Америки 2013. В первом матче турнира против сборной Уругвая, завершившемся вничью 3:3, отметился голом, выведя свою команду вперёд на 19-й минуте.

Был включён в состав сборной Перу на Кубок Америки 2015.

Статистика выступлений

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: 30 матчей / 2 гола; 12 победы, 6 ничьих, 12 поражений.

Достижения 
 «Альянса Лима»
 Серебряный призёр чемпионата Перу: 2011

 «Ред Булл»
 Чемпион Австрии (2): 2013/14, 2015/16
 Обладатель Кубка Австрии (2): 2013/14, 2015/16
 Итого : 4 трофея

 «Лиферинг»
 Бронзовый призёр Первой лиги Австрии: 

 Сборная Перу
 Бронзовый призёр Кубка Америки по футболу: 2015

 «Ванкувер Уайткэпс»
 Финалист Первенства Канады:

Примечания 

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки ФК «Альянса Лима»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Лиферинг»
Игроки ФК «Грёдиг»
Игроки ФК «РБ Лейпциг»
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс»
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»
Игроки ФК «Шарлотт»
Игроки ФК «Торпедо» Москва